Antonio Rotta (1828-1903), Italiaanse schilder
Rotta (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Rotta (strijdlied), een Romeins strijdlied
Rotta (nederzetting), een middeleeuwse nederzetting die de stad Rotterdam voorafging
Natuur- en Vogelwacht Rotta, een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.